Kućan Marof je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Varaždina, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1329 stanovnika te 390 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji